Ивонн Марианн Эллиман (, род. 29 декабря 1951 году в Гонолулу, Гавайи) — американская певица и актриса (ирландско-японского происхождения), первую известность получившая благодаря участию в оригинальной студийной версии рок-оперы Эндрю Ллойда-Уэббера и Тима Райса «Иисус Христос — суперзвезда», где исполнила арии Марии Магдалины. Сингл «I Don’t Know How to Love Him», в исполнении Эллиман поднялся в США до 28 места в 1971 году.

За ту же роль в одноимённом фильме 1973 года она была номинирована на Golden Globe. Своего наивысшего успеха в чартах Эллиман добилась в 1977 году с песней из саундтрека «Saturday Night Fever», композицией The Bee Gees «If I Can’t Have You» (#1, США).

Дискография

Альбомы 
 1972 — Yvonne Elliman
 1973 — Food of Love
 1975 — Rising Sun
 1976 — Love Me (#68, US)
 1978 — Night Flight (#40)
 1979 — Yvonne (#174)
 1995 — The Very Best of Yvonne Elliman
 1997 — The Best of Yvonne Elliman
 1999 — If I Can’t Have You
 1999 — Yvonne Elliman
 2001 — The Collection
 2004 — Simple Needs
 2004 — 20th Century Masters — The Millennium Collection: The Best of Yvonne Elliman

Синглы (избранное) 
 «I Don’t Know How To Love Him» (1971) — US: Pop #28, AC #15
 «Everything’s Alright» (1971) — US: Pop #92
 «Love Me» (1976) — US: Pop #14, AC #5, UK #6
 «Hello Stranger» (1977) — US: Pop #15, AC #1 (4 weeks), UK #26
 «I Can’t Get You Outa My Mind» (1977) — US: AC #19 (did not chart Pop), UK #17
 «If I Can’t Have You» (1977) — US: Billboard Hot 100 #1, AC #9, Dance #11, UK #4
 «Savannah» (1979)
 «Moment By Moment» (1979) — US: Pop #59, AC #32
 «Love Pains» (1979) — US: Pop #34, AC #33, Dance #2
 «Your Precious Love» (1980) duet with Stephen Bishop — Roadie soundtrack
 «Edge of the World» (1983) — WarGames soundtrack
 «Slippery Slide» (2003)
 «Simple Needs» (2003)
 «Steady As You Go» (2003)
 «Queen Of Clean» (2003)

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Лауреаты премии «Грэмми»
Актрисы мюзиклов США
Поп-вокалисты США
Исполнители RSO Records
Исполнители Decca Records